Jing von Zhou (chinesisch Zhou Jing Wang) ist der Name folgender Personen:

 Jing (Ji Gui, Zhou-König), König der Zhou-Dynastie
 Jing (Ji Gai, Zhou-König) († 476 v. Chr.), König der Zhou-Dynastie